Großer Plötzsee ist der Name folgender Seen:

 Großer Plötzsee (Angermünde) in Angermünde, Brandenburg
 Großer Plötzsee (Neuendorf) in Neuendorf (Löwenberger Land), Brandenburg